Pyrwa profesionałna futbołna liga 2022/2023 
(oficjalnie znana jako efbet League ze względów sponsorskich) jest 99. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Bułgarii. 
Bierze w niej udział 16 drużyn, które w okresie od 8 lipca 2022 do 3 czerwca 2023 rozegrają w dwóch fazach 35 kolejek meczów. 
Sezon zakończy baraż o utrzymanie w Pyrwa liga oraz miejsce w Lidze Konferencji Europy UEFA.
Obrońcą tytułu jest drużyna Łudogorec Razgrad.

Drużyny

Faza zasadnicza

Najlepsi strzelcy 

Ostatnia aktualizacja: 2023-03-13. Źródło:

Stadiony 

Źródło:

Przypisy

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bułgarii
2022 w piłce nożnej
2023 w piłce nożnej
2022 w Bułgarii
2023 w Bułgarii